Марита Коваррубиас — персонаж телесериала «Секретные материалы»: уполномоченный представитель Генерального секретаря ООН, информатор Фокса Малдера.

Прошлый информатор Малдера, Икс, умирая, написал кровью «SRSG» («У. П. Г. С.») и таким образом вывел Малдера на Мариту. Марита — холодная, интеллигентная красавица-блондинка. При первом знакомстве с Малдером она говорит ему: «Ничто не умирает совсем, мистер Малдер…»

Марита информировала Малдера по поводу опыленных полей, где создавался вирус для дальнейшего инфицирования населения пчелами. Марита также работала на Консорциум, хотя сложно сказать, в какой степени она была с ним связана. Она рассказала на заседании Консорциума о событиях в Казахстане во время акции по массовому уничтожению людей инопланетными колонистами, а также предупредила, что Алекс Крайчек забрал свидетеля с места происшествия («Пациент Х»). Пользуясь своей внешностью, она соблазнила Крайчека и увела у него русского парня-свидетеля. Она была инфицирована вирусом «чёрного рака», и на ней ставили опыты по лечению болезни русской вакциной. Встреча Малдера с Маритой в эпизоде «Один Сын» показывает, что «черное масло» не прошло для неё бесследно — осталась лишь бледная тень прежней Мариты, которая потеряла всю красоту.

Марита была с Крайчеком, когда он пытался убить Курильщика, столкнув его с лестницы.

Марита свидетельствовала перед военным трибуналом в защиту Малдера и разоблачила собственную связь с Консорциумом, Крайчеком и Малдером.

Во время её поездки в составе военной миссии ООН в Казахстане выясняется, что Марита Коваррубиас владеет русским языком.

Создание персонажа 

Продюсер сериала Крис Картер говорил о Марите: «Я подумал, что будет интереснее, если следующий информатор Малдера будет женщиной. Я хотел, чтобы возникли подозрения, будут ли у Малдера с ней романтические отношения».

Эпизоды 
Марита появляется в следующих эпизодах:

Сезон 4
 Раса господ
 Телико
 Тунгуска
 Неотмщённый
 Нулевой итог

Сезон 5
 Пациент «Икс»
 Красное и чёрное

Сезон 6
 Один сын

Сезон 7
 Реквием

Сезон 9
 Истина

Примечания

Ссылки 
 Marita Covarrubias в The X-Files Wiki
 Информаторы Малдера
 Марита Коваррубиас

Персонажи телесериала «Секретные материалы»
Вымышленные женщины